Jéssica Mas  (Bayamón, Puerto Rico, 1976. december 5. –) Puerto Ricó-i színésznő.

Élete 
Jéssica Mas 1976. december 5-én született Bayamónban. Karrierjét 1997-ben kezdte. 2007-ben a Televisához szerződött, ahol előbb a Palabra de mujer, majd az Alma de Hierro című sorozatokban kapott szerepet. 2011-ben Fedora Campos-Miranda szerepét játszotta a Csók és csata című telenovellában.

Férje Ramiro Fumazoni, színész.

Filmográfia

Telenovellák

Források 
 

Puerto Ricó-i színészek
1976-ban született személyek
Élő személyek
Puerto Ricó-i nők